Бэйбэй:

 Китайское имя (людей и животных) ()
Гу Бэйбэй ( — китайская синхронистка.
 Бэй-Бэй — один из талисманов XXIX Летних Олимпийских игр в Пекине.
  () — крокодил в Сянгане.

 Другое
 Район Бэйбэй () — район Чунцина.

См. также 
 Бэй
 Бей (значения)